W Polsce
 Kruszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Kruszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Kruszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Kruszyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno
 Kruszyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Kruszyn – gromada w powiecie bydgoskim
 Kruszyn – gromada w powiecie monieckim

 Na Białorusi
 Kruszyn – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Ruchcza

Zobacz też 
 Kruszyn Krajeński